Tadeusz Łubieński (1794–1861) – biskup włocławski
 Tadeusz Łubieński (1872–1942) – ziemianin, publicysta, podpułkownik Wojska Polskiego
 Tadeusz Łubieński – polski szachista